Ник Э́нджелл (; род. 31 октября 1979, Дулут) — американский хоккеист, защитник. В настоящее время является игроком шведского клуба «Вестерос», выступающего в лиге Аллсвенскан.

Карьера 
Ник Энджелл начал свою профессиональную карьеру в 2002 году в составе клуба Объединённой хоккейной лиги «Рокфорд АйсХогс», выступая до этого в студенческих эшелонах североамериканского хоккея. В следующем году Ник подписал контракт с клубом второго шведского дивизиона «Арбога», в составе которого в 41 проведённом матче он набрал 24 (10+14) очка.

После успешного сезона 2004/05, проведённого в чемпионате Норвегии в составе клуба «Фриск Аскер», где он сумел стать лучшим бомбардиром среди защитников, набрав 36 (19+17) очков в 45 матчах, Энджелл вернулся в Аллсвенскан, но уже в состав клуба «Бофорс», где сумел стать самым результативным легионером чемпионата, в 50 проведённых матчах записав на свой счёт 49 (23+26) очков. В 2006 году Ник дебютировал в Элитной серии в составе «Брюнеса».

Сезон 2007/08 Энджелл начал в составе клуба СМ-Лиги «Таппара», однако, после 13 проведённых игр он вернулся в «Брюнес», где за оставшуюся часть сезона набрал 23 (7+16) очка в 52 матчах. Перед началом следующего сезона Ник снова покинул Швецию, перейдя в норвежский клуб «Ставангер Ойлерз», тем не менее, проведя лишь 4 игры в новой команде, Энджелл заключил соглашение с «ХВ71», с которым стал серебряным призёром шведского первенства. Сезон 2009/10 Ник провёл в Немецкой лиге в составе клуба «Франкфурт Лайонс», набрав 29 (13+16) очков в 60 проведённых матчах.

25 июня 2010 года Энджелл подписал однолетний контракт с новокузнецким «Металлургом». 31 января 2011 года, будучи самым результативным защитником новокузнечан, Ник заключил соглашение с омским «Авангардом», в составе которого за оставшуюся часть сезона 2010/11 провёл 17 матчей, в которых набрал 2 (1+1) очка. 11 мая 2011 года Энджелл вернулся в Германию, подписав однолетний контракт с клубом «Айсберен Берлин», а уже 14 декабря руководство немецкого клуба приняло решение продлить соглашение с игроком ещё на один сезон.

В своём дебютном сезоне в составе «Айсберена» Ник принял участие в 59 матчах, записав на свой счёт 17 (5+12) результативных баллов, внеся свой вклад в завоевание клубом золотых медалей немецкого первенства.

Достижения 
 Чемпион NCAA 2002.
 Лучший бомбардир-защитник чемпионата Норвегии 2005.
 Лучший бомбардир-легионер Аллсвенскан 2006.
 Серебряный призёр чемпионата Швеции 2009.
 Чемпион Германии 2012.

Статистика выступлений 
 Последнее обновление: 27 мая 2012 года

1 — Переходный турнир.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте hockeydb.com
 Профиль на сайте eliteprospects.com

Хоккеисты США
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные защитники
Игроки «Милуоки Эдмиралс»
Игроки «Рокфорд АйсХогс»
Игроки ХК «Арбога»
Игроки ХК «Фриск Аскер»
Игроки ХК «Карлскуга»
Игроки ХК «Брюнес»
Игроки ХК «Таппара»
Игроки ХК ХВ71
Игроки ХК «Франкфурт Лайонс»
Игроки ХК «Металлург» Новокузнецк
Игроки ХК «Авангард» Омск
Игроки ХК «Айсберен Берлин»
Игроки ХК «Вестерос»